

Linguistica 
 Jive – altro nome dello slang inglese afro-americano vernacolare parlato dagli afroamericani

Musica 
 Jive – danza in ritmo di  proveniente dal Nordamerica
 Jive Records – etichetta discografica di New York, di proprietà della Sony Music Entertainment
 Jive Talkin' – singolo dei Bee Gees del 1975

Editoria 
 Jive – casa editrice giapponese specializzata nella pubblicazione di manga